Алексеевское — село в Вышневолоцком городском округе Тверской области.

География 
Село расположено на берегу реки Мста в 27 км на север от города Вышний Волочек.

История 
В 1863 году в селе была построена деревянная Покровская церковь.

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Подольской волости Вышневолоцкого уезда Тверской губернии.

С 1929 года деревня являлась центром Алексеевского сельсовета Вышневолоцкого района Тверского округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — в составе Садового сельского округа, с 2005 года — в составе Садового сельского поселения, с 2019 года — в составе Вышневолоцкого городского округа.

Население

Достопримечательности 
В селе сохранились ворота церковной ограды (1914).

Примечания 

Населённые пункты Вышневолоцкого района